Lanfear est un groupe de musique allemand créé en 1993.
Lanfear est un personnage de la série de fantasy La Roue du temps, écrite par Robert Jordan.